Název Brodce nese více sídel:
 Brodce, městys v okrese Mladá Boleslav
 Brodce (Týnec nad Sázavou), část obce Týnec nad Sázavou v okrese Benešov
 Brodce (Kadaň), část obce Kadaň v okrese Chomutov
 Brodce (Kněžice), část obce Kněžice v okrese Jihlava
 Brodce (Dřetovice), osada (statek) obce Dřetovice v okrese Kladno

Související články 
 Brod, Brody, Brodský – více různých významů

Externí odkazy